Eorcacharia (Tubarão do amanhecer) é um género de dinossauro carnívoro terópode, da família Carcharodontosauridae. Seus fósseis foram descobertos em Níger, por uma equipe da Universidade de Chicago lideradas pelo paleontólogo Paul Sereno no ano 2000. Sua espécie-tipo é denominada Eocharcharia dinops.

Descoberta

Uma expedição de Paul Sereno em 2000 encontrou vários fósseis de terópodes na Formação Elrhaz, localizada no deserto de Ténére, em Níger, em uma região conhecida como "Gadoufaoua". Entre estes foi identificado o carnívoro Kryptops, bem como outros espécimes, como um sauropodomorfo Nigersaurus, um pterossauro ornitoquerídeo desconhecido e alguns restos de dinossauros ornistíquios (Ouranosaurus, Lurdusaurus e Valdosaurus) além de restos de crocodilianos. O Eorcacharia foi identificado a partir dos holótipos MNN GAD2 e MNN GAD15. O primeiro é constituindo de um osso do crânio postorbital esquerdo (parte superior da mandíbula, focinho e órbita) completo e o segundo trata-se de um dente.

Descrição

Os ossos cranianos atribuídos a Eocarcharia pertencem a indivíduos maduros ou quase maduros. Dentre os ossos cranianos referidos estão os frontais fundidos e estes se articulam bem com o pós-orbital holotípico. Segundo Sereno, é provável que o tamanho do crânio adulto teria sido atingido no espécime e portanto, tendo como base outros dinossauros da família Carcharodontosauridae, foi especulado que as dimensões aproximadas do Eocarcharia, permitiam alcançar um tamanho entre 6 a 8 metros de comprimento.

O nome Eocarcharia foi cunhado por Sereno, composto pela junção das palavras gregas "eos" (amanhecer) e "karcharias" (tubarão) diante das características basais do "dente de tubarão" do espécime, e que é um traço distintivo dos membros da família Carcharodontosauridae. O descritor específico "dinops" também vem do grego e significa "olhar afiado" em referência à sobrancelha ornamentada maciça acima da órbita do fóssil.

Classificação
Na época de sua descoberta, Sereno, que já havia proposto a família Carcharodontosauridae dois anos antes, colocou Eocarcharia como táxon próximo ao carnívoro Acrocanthosaurus, esquema esse que mais tarde foi abandonado por outros paleontólogos em análises filogenéticas posteriores, embora a posição basal do mesmo tenha sido mantida, apenas o acréscimos de novos táxons. O primeiro cladograma abaixo segue o esquema de Sereno, e foi redigido por Brusatte et al em 2009:

Em 2010, em uma análise exposta na Nature, o paleontólogo Francisco Ortega e sua equipe, em sua análise do Concavenator, mantiveram o Eocarcharia em sua posição basal, mas o afastaram do Acrocanthosaurus.

Em 2011, uma análise filogenética do clado Tetanurae recuperou Kelmayisaurus como um carcarodontosaurídeo basal em uma tricotomia com o Eocarcharia e um clado compreendendo mais derivações dos membros da família. Esta porém não foi incluída em análises mais recentes. A análise do paleontólogo Fernando Novas e sua equipe em 2013 também faz uso de uma tricotomia e foi a responsável pela mudança mais significativa  na filogenética do Eocarcharia dentro da família Carcharodontosauridae, colocando ao lado dos táxons Neovenator e Concavenator.

Paleoecologia
Os dinossauros que viveram com Eocarcharia, conforme a composição fóssil da Formação Elrhaz,  incluem os terópodes Kryptops palaios e Suchomimus tenerensis com quem o animal provavelmente competia pelos campos de caça. Entre as presas disponíveis, estariam o saurópode Nigersaurus taqueti e os ornitópodes Ouranosaurus nigeriensis, Lurdusaurus arenatus e Elrhazosaurus nigeriensis.

Ligações externas 
 

Carcharodontosauridae
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da África
Espécies fósseis descritas em 2008